Совіньї́-ле-Береа́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Совіньї-ле-Береаль на сайті французького Національного інституту географії
 Совіньї-ле-Береаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совіньї-ле-Береаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совіньї-ле-Береаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совіньї-ле-Береаль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна